Valand har flera betydelser:

 Valand, alfernas hövding inom den nordiska mytologin, se Völund
 Valandhuset, byggnad som Aktiebolaget Valand lät bygga på Vasagatan 41 i Göteborg
 Aktiebolaget Valand, bolag grundat i Göteborg på slutet av 1880-talet för att skapa ett forum för konst
 Valands konsthögskola, konsthögskola som fått sitt namn sedan den var placerad i Valandhuset mellan 1886 och 1925
 Valand, festlokal och nattklubb som idag ligger i Valandhuset
 Valand, försäkringsbolag som 1985 uppgick i Wasa (försäkringsbolag)

Se även
 Valland